Masillaraptor parvunguis is een uitgestorven roofvogelsoort uit de familie Masillaraptoridae. Deze soort is bekend van fossielen uit de Duitse (Messelschaliën) die ongeveer 45 miljoen jaar oud zijn. Masillaraptor werd in 2006 beschreven door wetenschappers van het Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main.

Masillaraptor was vermoedelijk een bodembewonende roofvogel gezien de lange poten. De klauwen en de snavel waren relatief zwak. Op basis van de bouw van de beenderen van de voet wordt Masillaraptor ingedeeld binnen de Falconiformes als verwant van de valken en havikachtigen.

Externe link
 A new raptorial bird from the Middle Eocene of Messel, Germany

 
http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/masillaraptor_skull.pdf A well-preserved skull of the “falconiform” bird Masillaraptor from the middle Eocene of Messel (Germany)

Uitgestorven vogels
Eoceen